«Жалоба» — советский фильм 1986 года режиссёра Тимура Золоева.

Сюжет 
Во время сложной операции в одной из ведущих клиник погибает пациент. Его родственники подают жалобу в областную прокуратуру. В летальном исходе обвиняют ведущего хирурга клиники доктора Марчука. Помощник прокурора Кливцова, расследуя дело, убеждается в том, что Марчук — талантливый торакальный хирург, а высокий процент смертности после его операций объясняется тем, что он лечит самых безнадежных больных, в борьбе за их жизнь используя каждый шанс. Но если обвинения с Марчука снять, то как же быть с его коллегами, избегающими работы с тяжелыми больными — тогда их следует обвинять в профнепригодности…

В ролях 
 Юозас Киселюс — Евгений Дмитриевич Марчук, хирург, заведующий кафедрой мединститута
 Марина Старых — Маргарита Георгиевна Кливцова, помощник областного прокурора
 Ирина Мирошниченко — Светлана Сергеевна Долинина, журналистка
 Ольга Кузнецова — Вера, гимнастка
 Юрий Шлыков — Лев Владимирович Фомичёв, начмед клиники
 Николай Гринько — областной прокурор
 Леонардас Зельчюс — патологоанатом
 Александр Денисенко — Александр Куреневич, молодой хирург
 Анатолий Барчук — Михаил Лукич Барский, главный хирург области
 Галина Долгозвяга — Ольга Трофимовна, старшая медсестра
 Эммануил Виторган — Юрий Смирнов, журналист, главный редактор, старый друг Марчука
 Галина Дашевская — Анна Дмитриевна, мать Лидочки
 Лариса Дмитриева — Ира
 Иван Мацкевич — муж
 Эльвира Хомюк — медсестра

 Литература 
 Мершина Е. — «Жалоба» (Об одноим. худож. фильме. Режиссер Т. Золоев) // Киномеханник, № 11, 1986. — с. 21
 Плавинский А.'' — По поверхности (Говорится и об исполн. роли хирурга Марчука Ю. Киселюсе в фильме "Жалоба) // Медицинская газета, 5 декабря 1986

Источники 
 Жалоба // Советские художественные фильмы: 1986—1987. — М.: Нива России, 1995. — стр. 56

Фильмы СССР 1986 года
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о врачах